Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1998/99, је седма сезона ове лиге у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Такмичење је почело 9. августа 1998, а завршило 29. маја 1999.

У Првој лиги ове лиге учествовало је 14 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице). Из Прве лиге 1997/98 лиге су испали: Брегалница из Штипа, и Беласица из Струмице. Уместо њих из Друге лиге су ушли екипе Осогово из Кочана и ФК Работнички Кометал из Скопље.

Титулу је бранила екипа Силекса из Кратова. Нови првак је постала екипа Слога Југомагнат освојивши своју прву титулу.

У овој сезони, првак екипа Слога Југомагнат се пласирала у Прво коло квалификција за Лигу шампиона 1999/00.. Другоплсирани Силекс и победник Купа Македоније 1998/99 Вардар играли су у УЕФА купу, док су у Интертото купу играли трећепласирна екипа Победа и петопласирана екипа Цементарнице 55.

Из лиге су испале екипе Балкан Стококомерц из Скопља и Скопље из Скопља

Састав Прве лиге у сезони 1998/99.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 1999/00.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1998/99. у македонском фудбалу